Six navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Orion, d'après le nom de Orion géant de la mythologie grecque :
 le , un vaisseau de  rang de la 74 canons lancé en 1787, détruit en 1814 ;
 le , un vaisseau de  rang  lancé en 1854, détruit en 1867 ;
 le , une corvette construite pour l'Empire Ottoman mais acquise par la Royal Navy en 1878 et lancée en 1879, convertie en dépôt en 1909 et renommée HMS Orontes, vendu en 1913 ;
 le  HMS Orion, un croiseur protégé prévu en 1904, jamais construit ; 
 le , un cuirassé de la classe Orion, lancé en 1910, vendu en 1922 ;
 le , un croiseur léger de la , lancé en 1932, vendu en 1949.

Orion